Иосиф (Сосо) Калистратович Чхаи́дзе (; 1937 — 1992) — советский и грузинский режиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1979).

Биография 
Родился 18 марта 1937 года в Тбилиси Грузинская ССР, ныне Грузия). В 1960 году окончил Тбилисский политехнический институт. В 1964—1969 годах учился в режиссёрской мастерской Григория Чухрая во ВГИКе.

Умер 3 августа 1992 года.

Фильмография

Режиссёр 
  — Колхида (д/ф)
  — Пятнадцатое лето (к/м)
  — Древнегрузинские песнопения (д/ф)
  — Пастухи Тушетии (ТВ)
  — Поёт Рустави (фильм-концерт)
  — Замок (ТВ)

Сценарист 
  — Колхида (д/ф)
  — Пятнадцатое лето (к/м)
  — Древнегрузинские песнопения (д/ф)
  — Пастухи Тушетии (совместно с А. Чичинадзе, Д. Ивановым-Чиковани и В. Сулакаури, ТВ)
  — Замок (ТВ)

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1979)
 Государственная премия Грузинской ССР имени Шота Руставели (1979) — за фильм «Пастухи Тушетии»

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 490-491

Ссылки 
 Иосиф Чхаидзе на сайте КиноПоиск

Выпускники ВГИКа
Кинорежиссёры-документалисты Грузии
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Персоналии:Грузия-фильм
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР